Соревнования по плаванию на 50 метров вольным стилем у женщин на летних Олимпийских играх 2000 проводились с 22 по 23 сентября. Приняли участие 74 спортсмена из 66 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Заплыв 8

Заплыв 9

Заплыв 10

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал 
23 сентября 2000

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 161–170   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000